Freienbach ist ein geographischer Name:
 Freienbach, Gemeinde am Südufer des Zürichsees im Bezirk Höfe, Kanton Schwyz
 Freienbach (Dorf), Dorf in der Gemeinde Freienbach, Bezirk Höfe, Kanton Schwyz
 Freienbach (Oberriet), Weiler in der Gemeinde Oberriet, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Freienbach, Oberlaufname um Freienbach, Gemeinde Oberriet, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen des Aubach (Rheintaler Binnenkanal), linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals bei Oberriet selbst

Freienbach ist Namensbestandteil archäologischer Fundstellen im Zürichsee an der Landzunge von Hurden, Gemeinde Freienbach, Bezirk Höfe, Kanton Schwyz:
 Freienbach-Hurden-Rosshorn, im Obersee
 Freienbach-Hurden-Seefeld 

Siehe auch:
 Freibach
 Freiersbach